Tesoura
Tesoura (construção)
Efeito tesoura - quando o saldo tesouraria fica negativo, formando assim um gráfico onde as curvas do CDGP (Capital de Giro Próprio) e NLCDG (Necessidade Líquida de Capital de Giro) se cruzam

Desambiguação